Peterborough – település Angliában
Peterborough – település Dél-Ausztráliában
Peterborough – település Victoria államban (Ausztrália)
Peterborough – település Kanadában, Ontario államban
Peterborough – település New Hampshire államban (USA)